schot (bouwkunde)
schot (oude belasting)
iemand uit Schotland
door een waterschap opgelegde belasting
het afvuren van een vuurwapen, of een lading kruit met een kogel of hagel
het gooien of trappen van een bal bij verschillende sporten zoals basketbal of voetbal
het laten vieren van kabels in scheepvaart
het uitzetten van een visnet of de vangst uit zo'n net
een toponiem: -schot
schot (graan), het voortijdig kiemen van de graankorrels in de aar
Schot in een schip

Zie ook;
Schotten (doorverwijspagina)